Вну́тренний ауди́т — управленчески-ориентированная корпоративная дисциплина, быстро развивающаяся после окончания Второй мировой войны. В Правилах (стандартах) аудиторской деятельности в Российской Федерации внутренний аудит определяется как организованная на экономическом субъекте в интересах его собственников и регламентированная его внутренними документами система контроля над соблюдением установленного порядка ведения бухгалтерского учета и надежности функционирования системы внутреннего контроля. Первоначально фокусируясь на анализе бухгалтерской отчетности и внутреннем финансовом контроле, сейчас внутренний аудит затрагивает широкий спектр различных аспектов деятельности организации, помогая менеджменту выявлять и оценивать риски и вырабатывать мероприятия, направленные на снижение риска и повышение эффективности систем и процессов.

Наиболее известной сертификацией внутренних аудиторов в России, а также в мире, является «Дипломированный внутренний аудитор» (Certified Internal Auditor, CIA).

Основные сведения 
Институт внутренних аудиторов США (The Institute of Internal Auditors), являющийся крупнейшей в мире профессиональной ассоциацией внутренних аудиторов, даёт следующее определение внутреннего аудита:

Внутренний аудит — это независимая деятельность в организации (на предприятии) по проверке и оценке её работы в её же интересах.

Внутренний аудит помогает организации достичь поставленных целей, используя систематизированный и последовательный подход к оценке и повышению эффективности процессов управления рисками, контроля и корпоративного управления.

Основные направления аудита 
Выделяют несколько основных направлений деятельности внутреннего аудита:

 повышение эффективности и результативности деятельности (аудит бизнес-процессов организации или операционный аудит);
 обеспечение достоверности всех видов отчетности (бухгалтерской (РСБУ), финансовой (МСФО), управленческой, налоговой — финансовый аудит);
 обеспечение сохранности активов;
 соблюдение требований законодательства и внутренних регламентирующих документов (комплаенс).

Примечания

Литература

Ссылки 

 Институт внутренних аудиторов (ИВА)
 The Institute of Internal Auditors

См. также 
 Внутренний контроль
 Риск-менеджмент